De UEFA Cupfinale van het seizoen 1995/96 is de 23e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 1 en 15 mei. Het Duitse FC Bayern München nam het op tegen het Franse Girondins de Bordeaux. Het was de eerste keer in 8 jaar dat er geen Italiaanse club in de finale stond. De Duitsers wonnen beide wedstrijden met twee doelpunten verschil, goed voor een totaalscore van 5-1. Voor Bayern München was het de eerste eindzege in de UEFA Cup.

Bij Bordeaux speelde Richard Witschge zowel in de heen- als terugwedstrijd de volle 90 minuten.

Wedstrijdverslag
Hoewel bij Bayern München sterspelers Lothar Matthäus en Jürgen Klinsmann geen beste vrienden waren, droegen beide spelers hun steentje bij in het behalen van een finaleplaats. Klinsmann scoorde 15 doelpunten tijdens het toernooi, zijn laatste tijdens de terugwedstrijd van de finale. Bordeaux miste wel enkele sterkhouders. Zo kon de Franse club, die getraind werd door de Duitser Gernot Rohr, in de heenwedstrijd geen beroep doen op Zinédine Zidane en Christophe Dugarry. Bayern won het duel met 2-0 na goals van Thomas Helmer en Mehmet Scholl.

In de terugwedstrijd waren Zidane en Dugarry er opnieuw bij, maar ook zij konden Bayern niet afstoppen. Met doelpunten van Scholl, Emil Kostadinov en Klinsmann vonden de Duitsers zelfs een keer meer dan in de heenwedstrijd de weg naar het doel. Invaller Daniel Dutuel kon nog milderen: 1-3. De wedstrijd werd wel ontsierd door een gemene overtreding van Kostadinov. De Bulgaarse aanvaller trapte met de voet vooruit op de knie van uitblinker en aanvoerder Bixente Lizarazu. Kostadinov kreeg geen kaart voor de overtreding. De Fransman moest het veld geblesseerd verlaten.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1996
Europacupvoetbal 1995/96
Girondins de Bordeaux
FC Bayern München
UEFA
Sportevenement in München